Villarica peut désigner :

Toponymie

Chili 
 Villarrica, localité de la région d'Araucanie, également siège d'un diocèse ;
 le Villarrica, stratovolcan de la chaîne andine ;
 le lac Villarrica, situé au pied du volcan éponyme ;

Colombie 
 Villarrica, municipalité située dans le département de Tolima.
 Villarica, ville située dans le département de Cauca ;

Paraguay 
 Villarrica, ville située dans le département de Guairá, dont elle est la capitale.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme